Rally kan syfta på:

 Rally – en motorsportstävling som omfattar en relativt lång sträcka
 Rally (radioprogram) – ett humoristiskt program i Sveriges Radio P3
 Rally - ett massmöte, demonstration eller liknande